Chiesa dei Neri – chiesa di Finalmarina (Finale Ligure)
 Chiesa dei Neri – chiesa di Monte San Savino